Ociepka ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Ociepka (* 1949), US-amerikanischer Assistenztrainer in der NBA
 Teofil Ociepka (1891–1978), polnischer autodidaktischer Maler, Theosoph, Anführer der okkultistischen Gemeinde von Janów